Rivière Marrias kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Marrias (vattendrag i Kanada, lat 47,83, long -77,52), Québec, 
 Rivière Marrias (vattendrag i Kanada, lat 48,05, long -77,42), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar